Tautochrona (fizyka)
 Tautochrona (meteorologia)